Depuis la création du franc suisse en , plusieurs pièces de cinq centimes de cette monnaie ont été émises :
 Pièce de 5 centimes Écusson, frappée de  à  ;
 Pièce de 5 centimes Tête de Libertas, frappée en différents alliages depuis  :
 Pièce de 5 centimes Tête de Libertas en cupronickel, frappée de  à , de  à , en  puis enfin de  à ,
 Pièce de 5 centimes Tête de Libertas en nickel, frappée de  à  puis en ,
 Pièce de 5 centimes Tête de Libertas en laiton, frappée en ,
 Pièce de 5 centimes Tête de Libertas en bronze d'aluminium, frappée depuis .

Pièce de monnaie suisse